Nowa Biała ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowa Biała (Nowy Targ), Gemeinde Nowy Targ, Woiwodschaft Kleinpolen
 Nowa Biała (Stara Biała), Gemeinde Stara Biała, Woiwodschaft Mazowien